Александр Тихонов:
 Тихонов, Александр Александрович (род. 1983) — российский артист балета, народный артист России.
 Тихонов, Александр Андреевич (род. 1988) — российский пловец.
 Тихонов, Александр Васильевич (1939—2021) — доктор социологических наук.
 Тихонов, Александр Викторович (род. 1965) — советский и узбекистанский футболист, тренер.
 Тихонов, Александр Владимирович (род. 1956) — российский музыкальный журналист.
 Тихонов, Александр Евгеньевич (род. 1952) — начальник Центра специального назначения ФСБ Российской Федерации, генерал-полковник, Герой Российской Федерации.
 
 Тихонов, Александр Михайлович (1915—1994) — советский контр-адмирал, участник операции «Анадырь».